Pruska, naziv za bivšu državu.

Do 18. stoljeća 
Pruska konfederacija
Prusko Vojvodstvo
Brandenburg-Pruska

Od 18. stoljeća 
Kraljevina Pruska
Pokrajina Pruska
Slobodna država Pruska

Istočna i zapadna Pruska 
Zapadna Pruska
Istočna Pruska

Pruska